De proefkonijnen (film), een Belgische speelfilm uit 1979
 De proefkonijnen (stripverhaal), een Belgisch stripalbum uit 1985